Ту́ко-ту́ко () — род южноамериканских грызунов, выделяемый в отдельное семейство тукоту́ковых (). Родовое название звукоподражательное, восходит к издаваемому представителями рода при коммуникации звуку, похожему на «ту­ку-ту­ку-то­ко».

Внешний вид 
Небольшие грызуны, чья масса достигает 700 г. Длина тела 17—25 см, хвоста 6—8 см. Морфологические признаки показывают высокую степень приспособленности к подземному образу жизни. У туко-туко тяжёлое, массивное телосложение; большая голова на короткой, толстой шее. Морда несколько уплощённая. Глаза небольшие, расположены высоко на голове; ушные раковины сильно редуцированы. Конечности короткие, мускулистые; передние конечности несколько короче задних. Кисти и стопы 5-палые, вооружены длинными, мощными когтями (сильнее развиты на передних лапах). Стопа окаймлена щёткой жёстких щетинковидных волос, которые увеличивают её поверхность и служат гребнем при чистке меха. Хвост короткий, покрыт редкими короткими волосами. Волосяной покров разной высоты и длины. Его окраска тёмно- или светло-коричневая, тёмно-серовато-жёлтая или тёмно-жёлтая. У самки 3 пары сосков. Зубов 20; характерны большие, мощные резцы. В целом, туко-туко напоминают североамериканских гоферов, но у них отсутствуют защёчные мешки.

Образ жизни 
Туко-туко обитают в умеренной и субтропической зонах Южной Америки — от южного Перу и Мату-Гросу (Бразилия) вплоть до Огненной Земли. В горах поднимаются на высоту до 5000 м над уровнем моря, предпочитая держаться на высокогорных не окультуренных участков. Ведут подземный образ жизни, строя сложные разветвлённые системы ходов с гнездовыми камерами, кладовыми и уборными. Для строительства туко-туко предпочитают рыхлые или песчаные почвы. Водяной туко-туко () строит норы по берегам водоёмов и, видимо, ведёт полуводный образ жизни. Роют туко-туко в основном не передними лапами, а резцами, затем отгребая землю задними лапами. При опасности туко-туко быстро и ловко пятятся вглубь норы задом наперёд — хвост выступает у них органом осязания.

Активны туко-туко в вечерние и ранние утренние часы. Селятся обычно колониями, поскольку участков почв, подходящих для туко-туко, не так много. В благоприятных условиях на участке в 1 км2 живут вместе до 200 особей. Однако одну нору обычно занимает одиночный зверёк или самка с молодняком. Своё название получили из-за характерных громких криков «туку-туку-туко» или «тлок-ток-тлок», предупреждающих об опасности. Питаются зверьки в основном подземными, сочными частями растений и стеблями, которые могут затаскивать вниз под землю. Туко-туко наносят некоторый ущерб посевам и плантациям, повреждая корни культурных растений.

В течение года у самки обычно бывает один помёт из 1—5 детенышей. Беременность длится 103—107 дней. Новорожденные хорошо развиты, и уже через несколько дней могут разнообразить молочную диету растительной пищей. В возрасте около года они становятся половозрелыми. Продолжительность жизни составляет 3 года.

Список видов 
В настоящее время к семейству относят 38 видов, объединяемых в род Ctenomys. Большому разнообразию видов способствует мозаичность ареала — на большинстве его участков туко-туко живут изолированными популяциями. Ископаемые остатки относят появление гребнемышиных к раннему плиоцену. Видимо, ближайшими родственниками гребнемышиных являются грызуны из семейства восьмизубых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или туко-туко Найта
 
 
 , или водяной туко-туко
 , или магелланский туко-туко
 , или чилийский туко-туко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или туко-туко Стейнбаха

Примечания 

Семейства млекопитающих
Млекопитающие Южной Америки
Роды млекопитающих